Григорий Григорьевич Кармазановский (род. 23 апреля 1959 года) — российский радиолог, академик РАН (2022).

Специалист в области лучевой диагностики, в частности КТ и МРТ диагностики хирургических и онкологических заболеваний.

Заведующий отделом лучевых методов диагностики Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского, профессор кафедры лучевой диагностики Института профессионального образования Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, вице-президент Российского общества рентгенологов и радиологов.

Автор более 850 публикаций в области клинической медицины, в том числе в международных англоязычных журналах — 8 (в системе цитирования PubMed) и ещё 8 англоязычных статей в журналах системы Scopus.

Главный редактор тома по брюшной полости Национального руководства по лучевой диагностике.

Автор 32 монографий и руководств для врачей, главный редактор научного перевода монографии по МРТ всего тела.

Под его руководством защищены 34 кандидатских и 10 докторских диссертаций.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2014)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (в составе группы, за 2001 год) — за разработку стратегии диагностики и лечения опухолей внутри- и внепеченочных желчных протоков
 Премия Ленинского комсомола

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Его статьи в РИНЦ
 Список трудов в каталоге РГБ.

 

Выпускники Одесского национального медицинского университета
Преподаватели 1-го МГМУ